

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Podstolice est un village 

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Podstolice est un village

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Podstolice est un village dans le powiat de Chodzież
 Podstolice est un village dans le powiat de Września